Spiegelhaus steht für:
 Spiegelhaus Mofacham, Gouverneurshaus aus der Zeit der Kadscharen, Iran
 Spiegelhaus (Wangen im Allgäu), Weiler im Stadtteil Karsee von Wangen im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Spiegelshaus